

Розсипне — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Розсипне — село, Ілецький район, Оренбурзька область

Розсипне — селище міського типу, Донецька область, Торезька міська рада
 Розсипне — село, Донецька область, Шахтарський район, Дмитрівська сільська рада
 Розсипне — село, Донецька область, Шахтарський район, Розсипненська сільська рада
 Розсипне — село, Луганська область, Сватівський район